Féaux ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Joseph Féaux (1821–1879), deutscher Lehrer und naturwissenschaftlicher Autor
 Emmy du Féaux (1837–nach 1908), deutsch-baltische Schriftstellerin
 Ernst Féaux de la Croix (1906–1995), deutscher Jurist und Ministerialbeamter
 Guy Féaux de la Croix (* 1948), deutscher Diplomat
 Karl Féaux de Lacroix (1860–1927), deutscher Heimatforscher